«Три пингвина» — советский кукольный мультфильм, снятый на киностудии «Союзмультфильм» в 1961 году. По мотивам стихотворения Алексея Лаптева «Пик, Пак, Пок».

Сюжет 
Три пингвинёнка по имени Пик, Пак и Пок жили очень дружно под навесом большой, синей льдины в прозрачном домике. По утрам весёлая тройка друзей бодро выходила во двор, делала зарядку, умывалась капельками талой воды, что срывались из сосулек. А потом друзья-пингвины брали удочки, сачок, ведёрко и, напевая, шли к океану ловить рыбу. Что только не попадалось им на пути: порой приходилось подниматься на крутую гору, пересекать глубокие пропасти, иногда встречались такие спуски, что пингвинята катились кубарем, падали, ушибались, но вновь поднимались и шли дальше.

Возможно, они не преодолели бы всех препятствий, но у них на вооружении всегда была пословица «Сам погибай, а товарища выручай». По ней пингвинята жили и потому всегда помогали друг другу, утешали самих себя. После удачной рыбалки три товарища-пингвина поровну поделили улов, а потом сытно пообедали вкусной солёной рыбкой. И вот, однажды, вкусно покушав, друзья улеглись подремать под небольшой льдинкой, как вдруг заметили одну оставшуюся рыбку и пожадничали. Пингвинята поссорились и расстались навсегда.

Съёмочная группа 

 создатели приведены по титрам мультфильма.

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «Птички», Союзмультфильм, дистрибьютор «Союз», мультфильмы на диске: «Пингвины» (1968), «Три пингвина» (1961), «Снегирь» (1983), «Это что за птица?» (1955), «Песня о соколе» (1967), «Про дудочку и птичку» (1977), «То ли птица, то ли зверь» (1984), «Влюбчивая ворона» (1988), «Петух и краски» (1964).

Литература 
  . Книга по мультфильму. Художники В. Данилевич, А. Курицын.

Ссылки 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1961 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Данилевича
Мультфильмы по сценариям Николая Эрдмана
Мультфильмы о пингвинах